Die Perschaja Liha 2002 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. April 2002 und endete am 27. Oktober 2002.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister, Zweit- und Drittplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 2003 auf. Der Tabellenletzte stieg in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

2002
Fußballsaison 2002